Najwyższe szczyty górskie Ameryki Południowej, ułożone według wysokości:
 Aconcagua 6959 m n.p.m. - Argentyna
 Ojos del Salado 6880 m n.p.m. - Argentyna, Chile
 Monte Pissis 6795 m n.p.m. - Argentyna 
 Huascarán 6768 m n.p.m. - Peru
 Cerro Bonete 6759 m n.p.m. - Argentyna
 Tres Cruces Sur 6748 m - Argentyna
 Llullaillaco 6739 m n.p.m. - Chile, Argentyna
 Mercedario 6720 m n.p.m. - Argentyna 
 Cazadero 6658 m n.p.m. - Argentyna
 Yerupaja 6635 m n.p.m. - Peru
 Incahuasi 6621 m n.p.m. - Argentyna, Chile
 Tupungato 6570 m n.p.m. - Argentyna, Chile 
 Sajama 6542 m n.p.m. - Boliwia
 Cerro El Cóndor 6532 m n.p.m. - Argentyna
 El Muerto 6488 m n.p.m. - Argentyna, Chile
 Antofalla 6440 m n.p.m. - Argentyna
 Illimani 6438 m n.p.m. - Boliwia
 Nacimiento 6436 m n.p.m. - Argentyna
 Veladero 6436 m n.p.m. - Argentyna
 Coropuna 6377 m n.p.m. - Peru
 Siula Grande 6344 m n.p.m. - Peru

 
Listy szczytów górskich